Anja Nissen (1995-), compositrice, danseuse, actrice et chanteuse dano-australienne ;
 Georg Nikolaus von Nissen (1761-1826), un diplomate et écrivain danois ;
 George Nissen (1914-2010), inventeur américain du trampoline moderne ;
 Greta Nissen (1905-1988), une actrice et danseuse d'origine norvégienne, naturalisée américaine ;
 Hans Hermann Nissen (1893-1980), un baryton-basse allemand ;
 Heinrich Nissen (1839-1912), un historien allemand ;
 Kris Nissen (né en 1960), un pilote de course danois ;
 Margret Nissen (née en 1938), une photographe allemande ;
 Rudolf Nissen (1896-1981), un chirurgien allemand ;
  (1871–1930), ingénieur canadien, inventeur de la hutte Nissen ;
 Patrick Nissen (1947-2012), écrivain français du roman "l'hiver grec".

 Annette Faive (1911-1988), peintre française

Voir aussi